Брыкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Брыкино — деревня в Судогодском районе Владимирской области (Андреевское сельское поселение).
 Брыкино — деревня в Судогодском районе Владимирской области (Головинское сельское поселение).
 Брыкино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.